Брэнджи — фамилия. Носители:

 Брэнджи, Мэри Кэтрин (1844—1920) — американский ботаник.
 Брэнджи, Таунсенд Стит (1843—1925) — американский ботаник.